Аваков, Арсен Борисович (род. 1964) — украинский бизнесмен и политик.
 Аваков, Арсен Георгиевич (род. 1971) — советский, таджикский и российский футболист.